Castillo de Santa Cruz puede hacer referencia a varias fortificaciones:

 Castillo de Santa Cruz (Oleiros), ubicado en la localidad de Oleiros (La Coruña), España.
 Castillo de Santa Cruz (La Guardia), provincia de Pontevedra, España.
 Castillo de Santa Cruz (Navagallega), ubicado en la localidad de (Navagallega), término municipal de Membribe de la Sierra), provincia de Salamanca